O czym szumią wierzby (ang. The Wind in the Willows, 1984-1988) – brytyjski serial animowany dawniej emitowany w Polsce na kanale RTL 7. Wyprodukowany przez Cosgrove Hall Films dla Thames Television.

W latach 80. XX w. serial emitowano w TVP1 jako dobranockę, jednakże szybko został zdjęty z anteny na skutek licznych protestów rodziców, których dzieci bały się pojawiających się tam postaci.

Fabuła 
Serial opowiada o przygodach przyjaciół, rozumnym i dobrym Szczurze Wodnym, naiwnym i ciekawym świata Kreciku, pyszałkowatym i niemądrym Ropuchu, zacnym Borsuku oraz szacownej Wydrze i nieśmiałej Myszy, którzy wspólnie przeżywają wiele zabawnych przygód. Zwierzęta obdarzone cechami ludzkimi, w wielu sytuacjach wdzięcznie parodiują nasze zachowania.

Wersja polska

Pierwsza wersja 
Wersja Polska: Studio Opracowań Filmów w Warszawie
Reżyseria: Maria Piotrowska
Udział wzięli:
 Emilian Kamiński
 Jerzy Tkaczyk
 Ryszard Dembiński

Druga wersja 
Wersja polska: GMC Studio
Udział wzięli:
 Joanna Domańska
 Julita Kożuszek-Borsuk – Córka Strażnika
 Dariusz Błażejewski
 Andrzej Chudy –
 Borsuk,
 Cygan (odc. 1)
 Mikołaj Klimek
 Cezary Nowak – Narrator
 Mirosław Wieprzewski – Ropuch
 Marek Włodarczyk – Szczurek

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Brytyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 1984
Seriale telewizyjne zakończone w 1988